Bjerre kan syfta på:

 Bjerre – ett danskt efternamn och personer med namnet
 Bjerre socken – en socken i Hedensteds kommun i Danmark
 Bjerre, Lappland – en sjö i Arjeplogs kommun